Jermaine Jackson peut désigner :
 Jermaine Jackson (1954-), chanteur et bassiste américain ;
 Jermaine Jackson (1976-), basketteur et entraîneur américain.